Niesert ist der Familienname von  
 Joseph Niesert (1766–1841), katholischer Geistlicher; Handschriften- und Siegelsammler, Historiker und Numismatiker
 Wolfgang Niesert (1919–2003), Gynäkologe in Rostock, Freiburg und Bremen
 Stephan Niesert (* 1952), Sohn von Wolfgang Niesert, Gynäkologe in Bremen und Essen